O conhecimento sobre a localizaçao  da Terra no universo tem sido moldado por 400 anos de observações telescópicas, e expandiu-se radicalmente no último século. Inicialmente,  acreditava-se ser a terra o  centro do universo, que consistia apenas os planetas visíveis a olho nu e uma esfera distante de estrelas fixas. Após a aceitação do modelo heliocêntrico, no século XVII, as observações de William Herschel e outros mostraram que o Sol e a Terra estavam dentro de um vasto disco, em forma de galáxia de estrelas, mais tarde revelou ser sóis como o nosso. Por volta do século XX, as observações de nebulosas espirais revelaram que nossa galáxia era apenas uma das milhares de milhões em um universo em expansão, agrupado em complexos e superaglomerados. Por volta do século XXI, a estrutura geral do universo visível estava se tornando mais clara, com superaglomerados formando em uma vasta teia de filamentos e vazios. Superaglomerado de galáxias, filamentos e vazios são provavelmente as maiores estruturas coerentes que existem no Universo. Em escalas ainda maiores (mais de 1000 megaparsecs) no Universo se torna significado como homogêneo que todas as suas peças têm em média a mesma densidade, composição e estrutura.

Uma vez que não se acredita haver "centro" ou "borda" do universo, não há nenhum ponto de referência específico com o qual traçar a localização geral da Terra no universo. A Terra está no centro do universo observável, pois a observação deste é determinada  em relação a sua distância da Terra. Pode ser feita referência para a posição da Terra em relação a estruturas específicas, que existem em várias escalas. Ele ainda é indeterminado se o universo é infinito, e há especulações de que nosso universo pode ser apenas um dos incontáveis trilhões dentro de um maior multiverso, no entanto, nenhuma evidência direta de qualquer tipo de multiverso, já foi observada, e alguns argumentaram que a hipótese não é falsificável.

Ver também 

 Ordens de magnitude (comprimento)
 Pálido Ponto Azul
 Powers of Ten
 Galaxy Song

Universo
Terra